Herzberger ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Herzberger (1879–1941), deutscher Unternehmer, Kommunalpolitiker und Sozialist 
 Else Herzberger (1877–1962), deutsche Unternehmerin
 Hans Herzberger, Professor für Philosophie an der University of Toronto
 Magda Herzberger (1926–2021), Autorin, Dichterin, Dozentin und Komponistin sowie Holocaust-Überlebende
 Max Herzberger (1899–1982), deutsch-amerikanischer Mathematiker
 Pierrette Herzberger-Fofana (* 1949), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), MdEP
 Steffen Herzberger (* 1969), deutscher Fußballspieler
 Willy Herzberger (1895–†), deutscher SS-Mann

Herzberger steht auch für:
 Herzberger Bäckerei, eine Tochterfirma der W-E-G Stiftung von Wolfgang Gutberlet

Siehe auch:
 Herzberg
 Hertzberger